Marangon ist der Familienname folgender Personen:

 Doniéber Alexander Marangon (* 1979), brasilianischer Torhüter
 Edu Marangon (* 1963), brasilianischer Fußballspieler
 Lisa Marangon (* 1980), australische Triathletin
 Luciano Marangon (* 1956), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Marangoni